Michael Gray (1974-), est un footballeur anglais.
 Michael Gray (1979-), est un DJ et producteur anglais de musique électronique, surtout connu pour ses titres The Weekend et Borderline.
 Michael Gray est un acteur américain né le  à Chicago.